Tomenticola är ett släkte av svampar. Tomenticola ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tomenticola